

Patronymie
 Friedrich Adalbert Maximilian Kuhn (1842–1894), botaniste allemand
 Friedrich Kühn (général) (1889-1944), General der Panzertruppe allemand pendant la Seconde Guerre mondiale
 Friedrich Kuhn (1919-2005), bobeur allemand